Der Begriff nageln steht für: 
 Einen Nagel einschlagen, siehe Nagel#Tätigkeit
Da das Einschlagen von Nägeln mit rhythmischen Klopfgeräuschen und Bewegungen verbunden ist, werden umgangssprachlich auch andere Phänomene mit Nageln bezeichnet.
 das Klopfen von Stoffen in der Textilindustrie, siehe Gewebe (Textil)
 Unkontrollierte Verbrennung eines Treibstoffes in einem Dieselmotor, siehe Klopfen (Verbrennungsmotor)#Dieselmotor
 Vulgärsprachlich für Geschlechtsverkehr